Чакановце — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Чакановце — село в окрузі Лученец Банськобистицького краю Словаччини.